Богачёв, Геннадий:
 Богачёв, Геннадий Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Богачёв, Геннадий Петрович (род. 1945) — российский актёр театра и кино.